Pallitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Lukas Pallitsch (* 1985), österreichischer Mittelstreckenläufer
 Raphael Pallitsch (* 1989), österreichischer Mittelstreckenläufer